Анрио́ (, ,  и ) — четыре французские фамилии, одинаково транскрибирующиеся на русский язык (омофоны). Известные носители:

 Анрио, Жан-Франсуа (Henriod, 1763—1825) — французский военный деятель.
 Анрио, Николь (Henriot, 1925—2001) — французская пианистка.
 Анрио, Филипп (Henriot, 1889—1944) — французский консервативный публицист, позднее министр режима Виши.
 Анрио, Франсуа (Hanriot, 1759—1794) — командующий парижской национальной гвардией.
  (Henriot) — псевдоним Эмиля Поля Эктора Мегро (1889—1961), французского писателя и литературного критика.
  (Henriot, 1885—1961) — французский химик.

См. также 
 «Анрио HD.14» (Hanriot HD.14) — французский учебный самолёт 1920-х годов.
 «Анрио H.230» (Hanriot H.230) — французский учебный самолёт, выпускавшийся в конце 1930-х годов.
 Aeroplanes Hanriot et Cie, также Hanriot — ныне не существующая французская авиастроительная компания.